Abdul Hamid je lahko:
 Abdul Hamid I. (1774 - 1789), otomanski sultan
 Abdul Hamid II. (1876 - 1909), otomanski sultan
 Abdul Hamid (?-1965), indijski podčastnik

it:'Abd al-Hamid#Persone